Lana (Włochy)
 Lana (Hiszpania)
 Lana (rzeka)
 Lana (wrestling)